De eerste nationale 1993/94 is de hoogste divisie in het Belgische handbal.

Teams

Reguliere competitie

Play-offs

Referenties 

Eerste nationale
Handbal in 1993
Handbal in 1994